Vanikoro är ett släkte av snäckor. Vanikoro ingår i familjen Vanikoridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor